

Cinema 
Operazione Cicero (Five Fingers) – film del 1952 diretto da Joseph L. Mankiewicz
Five Fingers - Gioco mortale (Five Fingers) – film del 2006 diretto da Laurence Malkin

Televisione 
Five Fingers – serie televisiva statunitense